El término Loose Cannons puede referirse:

 Un tiro por la culata (1990), película dirigida por Bob Clark;
 Mine vaganti (2010), película dirigida por Ferzan Özpetek.